Au Bonheur des Dames est un roman d'Émile Zola publié en 1883.
Il en a été tiré deux films et une série télévisée :
Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier en 1930
Au Bonheur des Dames d'André Cayatte en 1943
 The Paradise, série télévisée britannique, 2012
Au Bonheur des Dames est aussi le nom d'un groupe français de rock parodique.
 Au Bonheur des Dames, pinasse de 1955, Les Sables d'Olonne.

Voir aussi
Au ravissement des dames, (1913) court-métrage du cinéaste Alfred Machin
Au bonheur des ogres, roman de Daniel Pennac